Яндекс Карты — поисково-информационная картографическая служба Яндекса. Открыта в 2004 году. Есть поиск по карте, информация о пробках, отслеживание городского транспорта, прокладка маршрутов и панорамы улиц крупных и других городов. 

По состоянию на май 2017 года российская аудитория ресурса достигала 24,9 миллиона пользователей.

Возможности 
Карты доступны в четырёх вариантах: схемы, спутниковые снимки, спутниковые снимки с надписями и условными обозначениями (гибрид) и Народная карта. Набор возможностей по работе с картами достаточно обширен, но в наиболее полном объёме доступен лишь для ограниченного числа городов.

Доступна подсветка района, города или области после поиска организации на сайте. Есть возможность просмотра улиц на картах.

Доступен поиск как по географическим объектам (адресам, улицам, городам, регионам и странам), так и по организациям. На картах имеется возможность измерять расстояние, прокладывать маршруты и просматривать панорамы улиц.

Для ряда городов доступна служба «Яндекс.Пробки»: индикатор автодорожных заторов. Уровень заторов определяется по десятибалльной цифровой шкале и по четырёхцветной графической, информация собирается с дорожных камер. Показания этой службы могут учитываться при автоматической прокладке маршрутов. Маршрут прокладывается даже тогда, когда точка отправления и конечная точка находятся на территориях разных стран.

Имеется возможность в реальном времени просматривать изображения с веб-камер, установленных, как правило, вдоль крупнейших магистралей и возле развязок.

8 ноября 2016 года был представлен совместный проект «Яндекс.Карт» и Тойота «Панорамы Эвереста» — мультимедийный отчёт о восхождении на Джомолунгму (Эверест) с панорамными фотографиями этапов восхождения, звуковым сопровождением и элементами интерактивной трёхмерной графики. Проект выполнен с использованием браузерной технологии отображения 3D графики WebGL, реализованной движком Blend4Web.

Несмотря на то, что интерфейс сервиса переведён на 5 языков, оставлять отзывы к объектам допускается только на русском языке.

Панорамы улиц 

9 сентября 2009 года для Москвы начала действовать служба «Яндекс.Панорамы». Позже панорамы стали доступны для других городов.

25 января 2012 г. были представлены панорамы Санкт-Петербурга и окрестностей с высоты птичьего полёта. Для съёмок использовались вертолёт и дирижабль. Съёмки проходят на высоте 150—200 метров.

Мобильные приложения 
В 2010 году появилось мобильное приложение «Яндекс.Карты» (Android, iOS, Windows Phone), совмещающее основную функциональность «Яндекс.Карт» с навигационной, а в 2012 году — мобильное приложение «Яндекс.Навигатор» (Android, iOS, Windows Phone), работающее только как навигатор. Приложение «Яндекс.Транспорт» (Android, iOS) показывает маршруты общественного транспорта в городе и время прибытия на остановку. Приложение «Яндекс.Метро» (Android, iOS и Windows Phone) помогает ориентироваться в метро крупных городов России, Украины и Белоруссии. Приложение «Яндекс.Электрички» (Android, iOS и Windows Phone) позволяет искать станции отправления и назначения электричек и сохранять маршруты в списке избранных. Приложение «Яндекс.Город» (Android, iOS) позволяет искать бары, аптеки, кинотеатры, торговые центры и др. общественные места, читать о них отзывы и добавлять места в избранное. Также имеется виджет «Яндекс.Пробки» для Android.

До 2016 года в отличие от аналогичных приложений других компаний, продукты Яндекса — это онлайн-приложения, то есть для полноценной работы обязательно требуют наличия доступа в Интернет. Если доступ в Интернет отсутствует, то в «Яндекс.Картах» и «Яндекс.Навигаторе» возможно только отображение карт из кэша, если таковой накоплен или скачан заранее. При наличии же Интернета постоянный обмен данными с сервером позволяет не только обновлять данные о пробках на дорогах, но и перестраивать маршрут в зависимости от изменений дорожной ситуации, а также обмениваться открытой стандартизованной информацией между самими пользователями.

В июле 2015 года вышло обновление под индексом 6.67. Изменён пользовательский интерфейс и функция построения маршрута. Появились точки «Дом» и «Работа».

В марте 2016 года вышло обновление Яндекс.Карт для iOS и Android, в котором поиск работает даже без доступа в сеть. Для работы в офлайн-режиме пользователю предлагается скачать офлайн-карту интересующего его региона.

В июне 2021 года добавилась возможность найти кафе и рестораны, в которые можно войти по QR-кодам.

В марте 2023 года появилась возможность оплачивать парковку (на момент запуска работает только в Москве) — сервис в том числе позволяет продлять парковочное время или досрочно завершать его (в таком случае неиспользованные средства возвращаются на счёт). Опция работает со всеми городскими парковками, кроме тех, что закрываются шлагбаумами.

Источники 
Поставщики картографических данных Яндекс.Карт:

 2012 NAVTEQ
 Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
 EuroGeographics
 IGN 2009 — BD TOPO
 Geomatics Ltd.
 Top-Map Ltd.
 Norwegian Mapping Authority
 Source: IgeoE — Portugal
 Spain — Información geográfica propiedad del CNIG
 Sweden — Based upon electronic data National Land Survey Sweden
 Switzerland — Topografische Grundlage: Bundesamt für Landestopographie.
 United Kingdom Contains Ordnance Survey data
 Mexico — Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)
 Hema Maps Pty. Ltd.
 Survey of Israel data source
 Royal Jordanian Geographic Centre
 Яндекс.Народная карта.

18 апреля 2011 года Яндекс опубликовал карту, сделанную своими картографами на территории Москвы и Московской области, а это значит, что изменения будут вноситься более оперативно и жалобы о неточностях карты отправляются сразу в Яндекс, а не к поставщику карт.

Для России и стран постсоветского пространства, ряда стран Ближнего Востока (Израиля, Иордании, Ирака, Ирана, Ливана, Палестины, Сирии), Андорры, Польши и Франции до 2017 года использовались только собственные карты компании; данные для остальных государств и стран мира поставляла компания «НАВТЭК», но затем компания постепенно перешла на собственные данные. 

Спутниковые данные предоставлены ООО ИТЦ «СКАНЭКС», выполнившим обработку спутниковых снимков со спутников IRS (владелецы ANTRIX Corporation Ltd., European Space Imaging GmBH, DigitalGlobe, Inc.), «WorldView-2» (DigitalGlobe, Inc.), IKONOS (Geo Eye, Inc.), TerraColor (Earthstar Geographics).

Схемы дорожных развязок Москвы и Санкт-Петербурга предоставлены 2КаМедиа. Схемы дорожных развязок Киева предоставлены компанией Транснавиком.

Панорамная съёмка выполнена компанией Neq4.

Информация о дорожной ситуации (состоянии загруженности автомобильных дорог) предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Видеокамеры — информация предоставлена ООО «Яндекс.Пробки» и АКАДО.

Информация о маршрутах движения городского общественного транспорта предоставлена ГУП «Мосгортранс» (г. Москва), ООО «Дискус Медиа» (г. Санкт-Петербург).

Масштаб 
Максимальный масштаб Яндекс Карт — 1:1600 (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и большинство крупных городов России, а также Киев и Минск) представлены в масштабе до 1:2000. В масштабе 1:16000 представлена вся территория Украины, в 1:30000 — вся территория Белоруссии. Максимальный масштаб, в котором доступна любая точка на территории России — 1:660 000 (районы Крайнего севера).

Вся территория Казахстана доступна в масштабе 1:6600, остальные страны Центральной Азии.

Полностью покрыты территории таких государств и стран, как: Эстония, Латвия, Литва, Австрия, Венгрия, Польша, Чехия, Германия, Франция, страны Бенилюкса, Великобритания и Ирландия в масштабе 1:30000; Испания, Португалия, Италия, все Балканы, Турция и Кипр в масштабе от 1:66000, а также всё Закавказье — от 1:2 300 000. Египет представлен в масштабе 1:100 000.

Весь мир доступен в масштабе от 1:3 000 000.

Спорные территории 
Территории с неоднозначным, спорным или специфическим правовым статусом на «Яндекс Картах» обозначены следующим образом:
 Абхазия —  независимое государство на российской и международной версиях карт, часть Грузии — на всех остальных версиях;
 Южная Осетия —  независимое государство на российской и международной версиях карт, часть Грузии — на всех остальных версиях (административно-территориальное деление приведено для Республики Южная Осетия);
 Косово — часть Сербии на всех версиях, кроме турецкой, на которой оно показано как  отдельное государство;
 Крым и Севастополь — часть России на российской и международной версиях, на всех остальных — как часть Украины; 
 бывшие Нагорно-Карабахская АО и Шаумяновский район Азербайджанской ССР — не обозначены, как и претендующая на них  Нагорно-Карабахская Республика; территория показана согласно административно-территориальному делению Азербайджана; населённые пункты на территории, включая контролировавшуюся НКР до Второй карабахской войны и имевшие и имеющие спорные наименования, отмечены через косую черту, например, Ханкенди / Степанакерт;
 Западная Сахара — отдельный регион не в составе Марокко, но и без указания на  САДР;
 Северный Кипр — часть Республики Кипр на всех версиях, кроме турецкой, на которой оно показано как  отдельное государство; отдельно обозначены зона ООН и британские военные базы;
 Приднестровье — обозначено как область в составе Молдавии, но без указания на ПМР; названия населённых пунктов даны на молдавском языке на латинице;
 Тайвань — в составе КНР в качестве провинции;
 специальные административные регионы  и  — части КНР аналогично другим провинциям; до августа 2021 года отображались как «отдельные страны» по аналогии с другими зависимыми территориями;
 Парасельские острова и острова Спратли не входят в состав ни одного из государств;
 острова Сенкаку (Дяоюйдао) — в составе Японии, префектуры Окинава;
 острова Лианкур — в составе Республики Корея;
 Голанские высоты, оккупированные Израилем, — в составе Сирии и её мухафазы Эль-Кунейтра;
 Восточный Иерусалим — в составе Палестины, Западный Иерусалим — столица Израиля, подписанная как просто «Иерусалим», но охватывающая только западную часть города;
  и  Гилгит-Балтистан, территории Кашмира, управляемые Пакистаном — в составе Индии, в упразднённом в 2019 году штате Джамму и Кашмир.
 часть территории Донбасса — в составе Украины; в отличие от других областей, в Луганской и Донецкой областях показаны районы отчасти до, отчасти после реформы 2020 года, фактически контролируемые  и  территории не показаны; города, переименованные украинскими властями после начала конфликта и находившиеся под контролем ДНР и ЛНР на момент ввода российских войск, отмечены через косую черту, например, Хрустальный / Красный Луч;
 Южные Курильские острова — на всех версиях карты в составе России;
 Халаибский треугольник — в составе Египта, Бир-Тавиль — в составе Судана.
Различные зависимые территории, например, Гернси или Фолклендские (Мальвинские) острова, а также Антарктида показаны как «отдельные страны».

В мае 2022 года, после начала российского вторжения на Украину, на Яндекс Картах государственные границы стали обозначаться как региональные, населённые пункты и административные границы перестали отображать в своей иерархии названия государств, а объекты государств при их выборе перестали отображать территорию. На карте Украины убрали названия двух регионов — Донецкой и Луганской областей. В начале октября того же года после провозглашения аннексии четырёх регионов Украины с карты исчезли и границы областей. При этом названия на украинском языке продолжают отображаться, несмотря на то, что в отчуждённых Россией ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областях украинский язык не имеет официального статуса, в отличие от Республики Крым, где он является одним из трёх государственных, но на карте не дублируется. Оба решения в компании объяснили «развитием физико-географической карты с акцентом на природных объектах».

См. также 
 NASA World Wind
 Yahoo! Maps
 Bing Maps
 SAS.Планета
 Карты Google
 Apple Maps
 Викимапия
 OpenStreetMap

Примечания

Ссылки 
 Сайт сервиса
 Полный список городов, покрытых Панорамами Яндекса.
 Спутниковые снимки на Яндекс. Картах
 «Яндекс» создал лучшую в России соцсеть

Виртуальные атласы
Карты
Веб-картография
Сайты, появившиеся в 2004 году
Единый реестр российского ПО